Mors-Thy Håndbold er en dansk håndboldklub med base i Thisted og Nykøbing Mors. I 2021/22 spiller Mors-Thy Håndbold i herrernes Håndboldliga. Klubbens hjemmebane er Thy Hallen og Sparekassen Thy Arena Mors.

Historie 
Klubben blev grundlagt i 2007, da HF Mors og Thisted IK slog sine førstehold sammen og dannede den nye klub. Landsholdsbrødrene Henrik og Rene Toft Hansen startede deres professionelle karriere i klubben.

Spillertruppen 2022/2023

Eksterne links 
 Mors-Thy Håndbold
 HBOLD.dk – Mors-Thy Håndbold

Sport i Nykøbing Mors
Sport i Thisted
Klubber, der spiller i Håndboldligaen
Etableret i 2007